Bartók Krisztián (Budapest, 1977. június 21.) magyar énekes.

Élete 

Az éneklést az általános iskolai kórusban kezdte, majd a Magyar Rádió Gyermekkórusába is beválasztották, amit azonban visszautasított. Először kereskedelmi, majd élelmiszeripari szakközépiskolába járt. Az érettségi után fodrásznak tanult.

Tanulmányai után énektanárokhoz fordult: Hoffmann Ödön és Csuka Mónika tanítványa volt. Ezután több tehetségkutató műsorba jelentkezett: 2001-ben a TV2-n (Popsztárok), az RTL Klubon (Üstökös) és Kozso válogatóján is szerepelt, ám egyiken sem ért el különösebb eredményeket.

2003-ban tűnt fel a Megasztárban. A döntőkbe nem került be, viszont a középdöntőben felfigyeltek rá: az FF Film & Music Kiadó vette gondozásba.

2008-ban, miután a Tűz jöjj velem! című albuma nem hozta meg a várt sikert, zenei karrierjét egy időre feladta. 2009-ben, Bartokk néven, új stílussal jelentkezett a közönség előtt.

Szólólemezek

Lásd még 
Megasztár

Külső hivatkozások 
Rajongói oldal

Források 
Magyar Online Zenei Adatbázis

Jegyzetek 

Magyar könnyűzenei előadók
Megasztár-versenyzők
1977-ben született személyek
Élő személyek